I169  ou I-169 peut faire référence à :
 I-169, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis.